El Torneig de Belgrad 2011, oficialment conegut com a Serbia Open 2011, és una competició tennística que es juga en terra batuda i pertany a les sèries 250 de l'ATP. La tercera edició d'aquest torneig es va celebrar entre l'23 d'abril i l'1 de maig de 2011 al SRPC Milan Gale Muškatirović de Belgrad, Sèrbia.

El tennista local Novak Đoković va guanyar el seu cinquè títol de l'any i segon a Belgrad. En aquest moment de la temporada acumulava 29 victòries consecutives.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2011
ATP World Tour 2011